Schwarzlosen steht für
 Groß Schwarzlosen, Ortsteil von Tangerhütte, Sachsen-Anhalt
 Klein Schwarzlosen, Ortsteil von Tangerhütte, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
Schwarzlose